Quart può riferirsi a:

Toponimi 
Quart – comune italiano
Quart – comune spagnolo
Quart de les Valls – comune spagnolo
Quart de Poblet – comune spagnolo

Unità di misura 
Quarto – nel sistema imperiale britannico è un'unità di misura di volume, sottomultiplo del gallone

Altro 
 Quart – moneta del valore di 1/24 del Real gibilterrino

Persone
 Alberto Arnal (1913-1966) – conosciuto come Quart, giocatore di pallamano spagnolo
 Emerico di Quart (?-1313) – vescovo di Aosta e beato 
 Josie Alice Quart (1895-1980) – politico canadese

Pagine correlate 
 Quarta
 Quarto